Sloterdijk steht für: 

 Sloterdijk (Amsterdam), Stadtteil in Amsterdam
 Bahnhof Amsterdam Sloterdijk, zweitgrößter Bahnhof von Amsterdam

Sloterdijk ist der Familienname von:

 Peter Sloterdijk (* 1947), deutscher Philosoph, Fernsehmoderator, Kulturwissenschaftler und Essayist